Plaats in Armenië
Akoenk (Aragatsotn)
Akoenk (Gecharkoenik)
Akoenk (Kotajk)